Paare bezeichnet:

 die fünf Paare, siehe Zugot
 Skulptur in Bremen, siehe Paare (Skulptur)
 einen Film von Johannes Buchholz, siehe Paare (Film)
 eine Comedysendung von Sat.1, siehe Paare (Fernsehserie)
 eine Kurzfilmreihe auf Arte, siehe Paare (Kurzfilmreihe)

Paare ist der Familienname folgender Personen:
 Yvonne Stöckemann-Paare (* 1973), deutsche Schriftstellerin